Marseille steht für:
einen Ort:
 Marseille, französische Großstadt
 Arrondissement Marseille, französisches Arrondissement
 Kanton Marseille-en-Beauvaisis, Kanton im französischen Département Oise
 Marseille-en-Beauvaisis, Gemeinde im französischen Département Oise

einen Familiennamen; bedeutende Namensträger:
 Armand Marseille (1856–1925), deutsch-russischer Puppenfabrikant
 Frank St. Marseille (* 1939), kanadischer Eishockeyspieler
 Hans-Joachim Marseille (1919–1942), deutscher Jagdflieger
 Jacques Marseille (1945–2010), französischer Historiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Siegfried Marseille (1887–1944), Generalmajor der Wehrmacht
 Ulrich Marseille (* 1955), deutscher Unternehmer und Politiker

ferner:
 Marseille (Band), englische NWoBHM-Band
 Marseille (Film), Film aus dem Jahr 2004 unter der Regie von Angela Schanelec
 Marseille (Fernsehserie), französische Fernsehserie aus dem Jahr 2016
 Marseille-Kliniken, einen Betreiber von Seniorenheimen und Reha-Kliniken

Siehe auch:

 Marseilles